Příjmení Loukota nosí více významných osobností:

 Josef Loukota (1879–1967) – český malíř
 Milan Loukota (* 1960) – český politik
 Pavel Loukota (* 1951) – československý fotbalista, obránce
 Stanislav Loukota (1930–2008) – regionální politik, ekonom a vysokoškolský pedagog, primátor města Plzně v roce 1990